El término Novi Mir  o Novy Mir (en bielorruso: Новы Мір) puede referirse a:

Novi Mir (Dóbrush, Gomel), localidad del raión de Dóbrush de la provincia de Gomel, en  Bielorrusia.
Novi Mir (Vetka, Gomel), localidad del raión de Vetka de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.

Novi Mir (Kirgiz-Miyaki, Bashkortostán), localidad del raión de Kirgiz-Miyaki de la república de Baskortostán, en  Rusia.
Novi Mir (Steplibashevo, Bashkortostán), localidad del raión de Steplibashevo de la república de Baskortostán, en Rusia.
Novi Mir (Troitsk, Cheliábinsk), localidad del raión de Troitsk del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Novi Mir (Cherná, Cheliábinsk), localidad del raión de Cherná del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Novi Mir (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi Mir (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi Mir (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Novi Mir (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Novi Mir (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Novi Mir (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.

Novi Mir (Simferopol, Crimea), localidad del raión de Simferopol de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Novi Mir (Sovetskyi, Crimea), localidad del raión de Sovetskyi de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Novi Mir (Krivói Rog, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krivoritzky del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novi Mir (Tomakivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Tomakivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novi Mir (Kiev), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.
Novi Mir (Odesa), localidad del óblast de Odesa, en Ucrania.
Novi Mir (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Novi Mir (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
Novi Mir (Jerson), localidad de la óblast de Jerson, en Ucrania.